Scribble (englisch für Gekritzel) steht für:
 Scribble (Kreation), ein Grobentwurf einer Illustration, Grafik, Website oder Ähnlichem
 Scribble (2012), US-amerikanischer Kurzfilm von Tomoya Nakamura (2012)
 Scribble (2018), US-amerikanischer Kurzfilm von Raphael Halloran (2018)
 Scribble, eine Single der Band Underworld (2010), siehe Underworld (Band)#Diskografie

Siehe auch:
 Scribblenauts Rätsel-Videospiel für den Nintendo DS (2009)
 Skribbl.io, ein Montagsmaler-Onlinespiel